John Conway je ime več osebnosti

 John Bligh Conway (rojen 1939), ameriški matematik.
 John Horton Conway (1937–2020), angleški matematik.
 John J. Conway, ameriški poslovnež.
 John S. Conway (rojen 1929), ameriški zgodovinar.